Ibrahima Sory Bangoura ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Sory Bangoura (Fußballspieler, 1979) (* 1979), guineischer Fußballspieler 
 Ibrahima Sory Bangoura (Fußballspieler, 1982) (* 1982), guineischer Fußballspieler 
 Ibrahima Sory Bangoura (Fußballspieler, 1987) (* 1987), guineischer Fußballspieler